

Жовта — селище, Сарактаський район, Оренбурзька область

Жовта — річка, ліва притока Інгульця
 Жовта — річка, права притока Шийки
 Жовта — пасажирська зупинна залізнична платформа Знам'янської дирекції Одеської залізниці